Frohmann ist der Familienname folgender Personen:

 Christiane Frohmann (* 1969), deutsche Verlegerin, Herausgeberin, Autorin und Digitalisierungs-Theoretikerin
 Clemens Frohmann (* 1950), deutscher Regisseur und Autor
Siehe auch:
 Froman
 Frohman